Здание Русско-Азиатского банка — наименование бывших зданий Русско-Азиатского банка в различных городах Российской империи:

 Здание Русско-Азиатского банка — отделение бывшего банка в Баку.

 Здание Русско-Азиатского банка — отделение бывшего банка во Владивостоке.
 Здание Русско-Азиатского банка — отделение бывшего банка во Владикавказе.
 Здание Русско-Азиатского банка — отделение бывшего банка во Гомеле.
 Здание Русско-Азиатского банка — отделение бывшего банка в Новосибирске.